Colorados bezeichnet
 Tsáchila, indigenes Volk in Ecuador
 Anhänger der Partido Colorado